Рустик (Rusticus) е име на:

 Фабий Рустик, римски историк от 1 век
 Луций Антисций Рустик (+ 93 или 94), суфектконсул 90 г.
 Квинт Юний Арулен Рустик (35-93), философ, суфектконсул 92 г.; баща на консула от 162 г.
 Луций Месий Рустик, суфектконсул 114 г.
 Публий Дазумий Рустик, консул 119 г.
 Квинт Юний Рустик (100-170), философ, сифектконсул 133 г., консул 162 г.